Příjmení Želenský nosí více různých osobností:

 Drahoš Želenský, (Karel Drápal; 1896–1959) – divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla
 Hana Želenská (Hana Zieglerová) – zpěvačka, neteř Mařenky Zieglerové
 Karel Želenský (1865–1935) – divadelní herec a režisér Národního divadla
 Karel Želenský mladší (1930–2007) – divadelní herec, vnuk Karla Želenského
 Laura Želenská viz Laura Třešňáková (1895–1969) – česká divadelní herečka
 Milada Želenská (Milada Frýdová; 1897–1974) – česká divadelní a filmová herečka

Česká příjmení